Bodil bezeichnet

 den dänischen Filmpreis Bodil Prisen
 einen skandinavischen Vornamen, siehe Bodil (Vorname)
 den Asteroiden (3459) Bodil